Ischiodon är ett släkte av tvåvingar. Ischiodon ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blomflugor
Ischiodon